Самбра — фамилия и топоним:
 Самбра — река во Франции и Бельгии.
 Самбра, Алехандро (род. 1975) — чилийский поэт, прозаик, критик, педагог.
 Самбра (:en:Sambra) — деревня в Индии, штат Карнатака.
 Самбра (:en:Zambra) — один из танцевальных стилей фламенко.